Пора:
 По́ра — пустота, отверстие (см. пористость).
 Пора́ — срочное время, срок, удобное к чему-либо время.
 «Пора!» — название двух украинских молодёжных организаций.
 «Пора» — украинская политическая партия.
 «Пора» — альбом белорусской рок-группы Naka.

См. также 

 Порра, Лаури